Джеффри Джон «Джефф» Кроснофф (; , Талса, США — , , Канада) — американский автогонщик, победитель 24 часов Ле-Мана (1994) в классе LMP1/C90. Его также помнят из-за одной из самых страшных аварий в истории гонок Индикар, в которой он погиб.

Ранние годы и карьера 
Детство Кросноффа прошло в Ла-Каньяда-Флинтридже в Калифорнии, где он окончил . В 1982 он поступил в Калифорнийский университет в Сан-Диего, а через год перевёлся в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, параллельно с учёбой работая над воплощение своей мечты стать профессиональным автогонщиком.

В 1989—1995 годах Кроснофф выступал в японской Формуле-3000, трижды принимал участие в 24 часах Ле-Мана, заняв в 1994 году второе место, при этом Кроснофф прямо на трассе устранил неисправность механизма переключения передач и смог добраться до боксов. В 1996 году провёл 11 гонок в серии CART Champ Car за рулём Reynard-Toyota в составе команды Arciero-Wells Racing.

Смерть 

Кроснофф погиб 14 июля 1996 года на гонке Molson Indy Toronto. За три круга до финиша столкнулись боровшиеся между собой Стефан Юханссон и . Ехавший сзади Кроснофф не успел среагировать, его автомобиль наехал на колесо автомобиля Юханссона, взмыл в воздух, врезался сначала в сетку, ограждавшую трассу, а затем — в один из фонарных столбов, на которых были закреплены барьерные ограждения. После столкновения асфальт был усыпан обломками, разбитый кокпит, в котором сидел Кроснофф, — отброшен на противоположную сторону трассы. По словам врача гонки Хью Скалли, смерть Кросноффа наступила мгновенно от несовместимых с жизнью травм груди и головы. Погиб также маршал гонки Гэри Эрвин, некстати высунувшийся из-за ограждения, которого на лету сбил автомобиль Кросноффа.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Гонки спортпрототипов

24 часа Ле-Мана

Примечания

Ссылки 
 Jeff Krosnoff Scholarship Fund 

Автогонщики США
Пилоты Японской Формулы-3000
Пилоты CART ChampCar
Гонщики, погибшие во время заездов
Пилоты 24 часов Ле-Мана из США